Агадил Сухамбаев (1920—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Агадил Сухамбаев родился 16 декабря 1920 года в посёлке Карасу (ныне — Байзакский район Жамбылской области Казахстана). После окончания десяти классов школы работал в колхозе. В 1940 году Сухамбаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1944 года красноармеец Агадил Сухамбаев командовал отделением 628-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 31 июля 1944 года в критический момент боя у деревни Стшельцовизна в 24 километрах к северо-востоку от города Августов Сухамбаев закрыл собой амбразуру немецкого пулемёта, ценой своей жизни способствовав успешным действиям своих товарищей. Похоронен в городе Друскининкай в Литве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года красноармеец Агадил Сухамбаев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

В честь Сухамбаева названы улицы в Гродно, Таразе, Друскининкае, селе Акжар Байзакского района, а также школа, в которой он учился, установлен бюст на его родине.

Примечания

Литература

Ссылки 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Друскининкае